Babia är ett släkte av skalbaggar. Babia ingår i familjen bladbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Babia